Il singolare  dell'Internationaux de Tennis de Vendee 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Michael Berrer ha battuto in finale Nicolas Mahut 1-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Michaël Llodra (semifinali)
  Nicolas Mahut (finale)
  Guillaume Rufin (Withdrew)
  Marc Gicquel (secondo turno)

  Frank Dancevic (primo turno)
  Illja Marčenko (primo turno)
  Dustin Brown (quarti di finale)
  Michael Berrer (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Internationaux de Tennis de Vendee 2013
ATP Challenger Tour 2013